Tenderness signifie tendresse en anglais.

Cinéma et télévision
 Tenderness est un court métrage britannique réalisé par Charlotte Rayner en 2005.
 Tenderness est un film américain réalisé par John Polson en 2008.

Musique
 Tenderness est un album de Al Jarreau sorti en 1994.
 Tenderness est une chanson de General Public présente sur l'album All the Rage sorti en 1984.